Johannisviertel steht für:
 Johannisviertel (Flensburg)
 Johannisviertel (Witten) im Ortsteil Witten-Mitte-Innenstadt

Siehe auch:
 Johannesviertel